Javier Aguirre puede referirse a:

 Javier Aguirre Fernández (1935-2019), cineasta (director de cine) español;
 Javier Aguirre Onaindía (1958-), entrenador de fútbol mexicano.
 Javier Aguirre Nogués (?-), hombre de empresa español.